Tutschne (ukrainisch ; russische Entsprechung Тучное/Tutschnoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Tutschne (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Tutschne (Bilopillja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Trostjanez, siehe Tutschne (Trostjanez)